Слим Буазиз (род. 16 апреля 1950) — тунисcкий шахматист, гроссмейстер (1993), тренер.

В составе сборной Туниса участник 16-и Олимпиад (1966—1970, 1974, 1978—1986, 1990—1996, 2000, 2004—2006). Участник 4-х межзональных турниров.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Туниса